El Torneig de Sydney 2011, també anomenat Medibank International Sydney 2011, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. Es va celebrar entre el 9 i el 15 de gener del 2011 a l'NSW Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

La parella masculina formada per Lukáš Dlouhý i Paul Hanley va aconseguir el segon títol de la temporada en les dues primeres setmanes del calendari.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011